RTS Board — это информационная система для индикативного котирования финансовых инструментов на внебиржевом рынке. Запушена в 2001 году компанией НП РТС.

История 
Система была запущена в эксплуатацию 15 февраля 2001 года, оператором которой является Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». Целью создания платформы было повышение ликвидности ценных бумаг путём привлечения внимания профессиональных инвесторов к перспективным инструментам, не допущенных к организованным торгам на российских биржах.

В 2011 году биржевая торговля РТС отошла Московской бирже, а RTS Board, как внебиржевой рынок, остался в рамках НП РТС.

На базе Ассоциации НП РТС создан Комитет по развитию внебиржевого рынка, куда вошли представители ключевых игроков фондового рынка и регулятора.

Примечания

Литература 
Статьи
 
 
 

Новостные источники
 RTS Board ждет масштабное обновление/ Financial One 
 На инвестировании в ОПК можно сделать хорошие деньги / Financial One 
 Через полгода выйдем на IPO! / Financial One 
 Инвестиции в войну/ Financial One 

 Акции третьего эшелона обгоняют голубые фишки по доходности 
 Индивидуальные инвестиционные счета открыли доступ к внебиржевым сделкам 
 Форум нумизматов: зачем РТС начала торговать инвестиционными монетами 
 Инвестиции в войну // Ассоциация «НП РТС» 
 Брокеры займутся экзотикой // Ассоциация «НП РТС»

Ссылки 
 Сайт RTS Board 
 Сайт НП РТС 

Финансовые рынки
Информационные технологии
Инвестиции в России